Buza Gábor (1903–?) zenetanár
Buza Gábor (1952) mérnök, nyugalmazott docens
Búza Gábor (1971–2010) erdélyi magyar politikus